Грілі (округ, Канзас) — округ (графство) у штаті Канзас, США.
Грілі (округ, Небраска) — округ (графство) у штаті Небраска, США.